Gou ist der Familienname folgender Personen:
 Peggy Gou (* 1991), südkoreanische DJ, Musikproduzentin und Modedesignerin
 Terry Gou (* 1950), taiwanischer Manager
 Zhao Gou (Regierungsjahre 1127–1162), Kaiser der Song-Dynastie

Gou steht für:
 eine andere Schreibweise für Gō, ein japanisches Hohlmaß
 Gou, ein altes Gewichtsmaß
 Gōu, ein Strichelement der chinesischen Schriftzeichen

GOU steht als Abkürzung für:
 Grupo de Oficiales Unidos, eine nationalistische inoffizielle Einrichtung des argentinischen Militärs in den 1940er-Jahren

Siehe auch:
 Gu
 Goue
 Gout
 Goux (Begriffsklärung)

Abkürzung